La denominación de Partido Liberal en España puede hacer referencia a las siguientes formaciones políticas:

Partido Liberal Fusionista: el partido político liberal de la Restauración.
Partido Liberal-Conservador: el partido político conservador de la Restauración.
Partido Liberal: un partido político creado en 1976, revitalizado en 1983 e integrado en el Partido Popular en 1989.
Partido Liberal Español: un minúsculo partido de la Transición Española.
Partido Liberal Demócrata: un partido de la Segunda República dirigido por Melquiades Álvarez y cuyo nombre completo era Partido Republicano Liberal Demócrata.